Priboiu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Priboiu (Brănești), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Priboiu (Tătărani), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Priboiu (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu